СЕХА лига 2011/12. је 1. сезона регионалне рукометне лиге. Ове сезоне су учествовале 3 екипе из Босне и Херцеговине, по 2 из Србије, Хрватске, Северне Македоније и Црне Горе и 1 екипа из Словачке. Прво коло је одиграно 10. септембра 2011, а сезона је завршена финалном утакмицом између Вардара и Металурга 15. априла 2012.

Екипе у сезони 2011/12.

Градови и дворане

Регуларни део сезоне 
 Четири првопласиране екипе су се пласирале на завршни турнир.

Табела 

ОИ - одиграних утакмица; П - победа; Н - нерешених; И - изгубљених; ДГ - датих голова; ПГ - примљених голова; Разл.- гол-разлика; Бод - освојених бодова.

Резултати 

 1Играно у Скопљу
 2Играно у Загребу

Завршни турнир четворице (-{final four}-) 
Завршни турнир игран је 14. и 15. априла у Арени Загреб.

Полуфинале

За 3. место

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на bundesligainfo.de
 Резултати на званичном сајту СЕХА лиге

СЕХА лига
Рукомет у 2011.
Рукомет у 2012.